Grupp A i Europamästerskapet i fotboll för damer 2017 spelades mellan den 16 och 24 juli 2017. I första matchen möttes Nederländerna och Norge vilket också var hela mästerskapets öppningsmatch. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen (Nederländerna och Danmark) avancerade till slutspelet.

Tabell

Matcher

Nederländerna mot Norge 

{{Resultat med trupp|id=NED-NOR
|nr       = 1
|bild     = NED-NOR-16-07-2017.svg
|datum    = 16 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Shanice van de Sanden 
|mål2     = 
|arena    = Stadion Galgenwaard
|spelplats= Utrecht
|publik   = 21732
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Lieke Martens
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Danmark mot Belgien 

{{Resultat med trupp|id=DEN-BEL
|nr       = 2
|bild     = DEN-BEL-16-07-2017.svg
|datum    = 16 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0 
|mål1     = Sanne Troelsgaard  
|mål2     = 
|arena    = De Vijverberg
|spelplats= Doetinchem
|publik   = 5000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Sanne Troelsgaard
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Belgien

{{Resultat med trupp|id=NOR-BEL
|nr       = 9
|bild     = NOR-BEL (women) 2017-07-20.svg
|datum    = 20 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Elke Van Gorp Janice Cayman
|arena    = Rat Verlegh Stadion
|spelplats= Breda
|publik   = 8477
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Tessa Wullaert
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=NED-DEN
|nr       = 10
|bild     = NED-DEN-20-07-2017.svg
|datum    = 20 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Sherida Spitse 
|mål2     = 
|arena    = Sparta Stadion Het Kasteel
|spelplats= Rotterdam
|publik   = 10599
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Sari van Veenendaal
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Belgien mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=BEL-NED
|nr       = 17
|bild     = BEL-NED-24-07-2017.svg  
|datum    = 24 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Tessa Wullaert 
|mål2     =  Sherida Spitse  Lieke Martens 
|arena    = Koning Willem II Stadion
|spelplats= Tilburg
|publik   = 12697
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=NOR-DEN
|nr       = 18
|bild     = NOR-DEN-24-07-2017.svg 
|datum    = 24 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Katrine Veje
|arena    = De Adelaarshorst
|spelplats= Deventer
|publik   = 5885
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 

Grupp A
Sport i Breda
Sport i Deventer
Sport i Doetinchem
Sport i Rotterdam
Sport i Tilburg
Sport i Utrecht